Baojun (Баоцзю’нь, Драгоценная лошадь) — торговая марка бюджетных автомобилей из Китая. Создана в 2010 году совместным предприятием SAIC-GM-Wuling Automobile (General Motors, SAIC Motor и Wuling Automobile Company Limited).

Первым автомобилем стал седан Baojun 630, производство которого началось в ноябре 2010 года на заводе в городе Лючжоу

В недалёком будущем автомобили марки Baojun могут начать выпускать и в России. В ходе визита в Китай, губернатор Челябинской области обсуждал с руководителями концерна SAIC планы строительства автомобильного завода на территории Южного Урала, на котором, скорее всего, и будут выпускаться «Драгоценные китайские кони».

В июле 2017 года SAIC-GM-Wuling начала производство 2-местного электромобиля Baojun E100.

Модели 
 Baojun 310
 Baojun 330
 Baojun 560
 Baojun 610
 Baojun 630
 Baojun 730
 Baojun Le Chi

Примечания

Ссылки 
 Baojun 630 

Автомобилестроительные компании Китая
Компании Гуанси